Lambeosaurus magnicristatus — вид птицетазовых динозавров рода ламбеозавров, известный по ископаемым остаткам из верхнемеловой (кампанский ярус) формации  в Альберте, Канада. Был описан американским палеонтологом Чарльзом Штернбергом в 1935 году.

Стратиграфия 
Голотип CMN 8705, обнаруженный Штернбергом в 1919 году, известен из более стратиграфически высоких отложений, чем какие-либо другие ламбеозаврины (Lambeosaurinae) формации. Не существует биостратиграфического перекрытия L. magnicristatus с типовым видом ламбеозавров, L. lambei, на основе чего предполагается, что в конце существования экосистемы Дайносор-Парк L. magnicristatus заменил L. lambei в региональном масштабе по всей нынешней Южной Альберте.

Филогения 
Кладограмма согласно Vila et. al., 2019:

Примечания 

Ламбеозаврины
Динозавры Северной Америки
Фоссилии из меловых отложений Канады
Фоссилии, описанные в 1935 году